Пельегрино — фамилия. Известные носители:
 Пельегрино, Марк (род. 1965) — американский киноактёр.
 Пельегрино, Максимилиано (род. 1980) — аргентинский футболист. 
 Пельегрино, Маурисио (род. 1971) — аргентинский футболист, защитник. Старший брат футболиста Максимилиано Пельегрино.
 Пельегрино, Микеле {1903 — 1986) — итальянский кардинал.
 Пельегрино, Федерико (род. 1990) — итальянский лыжник.

Имя — имя. Известные носители:
 Маттеуччи, Пельегрино (1850—1881) — итальянский путешественник.